Климентины (Клементины; ):

 Климентины (псевдоклементины) — род апокрифических сочинений II или III века, названных именем святого Климента (I век).
 Климентины (Clementinae constitutiones; ) — сборник папских постановлений, частей «Corpus juris canonici», папы Климента V (1305—1314); опубликован в 1322 году.

См. также 
 Clementine
 Роза 'Климентина'
 Попович-Боярская, Климентина Карловна (1863—1945) — украинская писательница.